Костёл Святых апостолов Петра и Павла (, ) — римско-католический приходской костёл Минско-Могилёвской архиепархии.Одна из важнейших христианских святынь Шклова.

История 

Был освящён в 1849 году. До него в Шклове действовал деревянный костёл.

По мнению исследователя истории города А. Лукашевича, каменный костёл Петра и Павла был поставлен на фундаменте здания театра, построенного в 1780 году Зоричем.

В 1910 году костёл относился к Могилёвской архиепархии, Могилевско-Горецкий деканат.

В годы советской власти храм использовался вначале как кинотеатр, а позже как склад.

20 сентября 1999 года костёл был возвращён прихожанам и вновь освящён. Его освящение осуществил кардинал Казимир Свёнтек (архиепископ — митрополит Минско-Могилёвский).

Примечания 

Храмы, построенные в 1849 году
Появились в 1849 году в Белоруссии
Петра
Здания и сооружения Шклова
Шклов